La Concepción kan syfta på följande platser:

Ekvatorialguinea 

 Ciudad de Riaba, ort,

Honduras 

 La Concepción, Honduras, Departamento de Olancho,

Mexiko 

 La Concepción de los Baños, ort, Delstaten Mexiko, Ixtlahuaca, 
 La Concepción, Ometepec, 
 La Concepción Coatipac, ort, Delstaten Mexiko, Calimaya, 
 La Concha, Sinaloa, 
 La Concepción, Tamaulipas, Padilla, 
 La Concepción, Tepotzotlán, 
 La Concepción, Pilcaya, 
 La Concepción, Veracruz, Minatitlán, 
 La Concepción, Santa Inés Ahuatempan, 
 La Concepción, Nicolás Romero, 
 La Concepción, San Pedro Ixtlahuaca, 
 La Concepción, Quimixtlán, 
 La Concepción, Guanajuato, 
 La Concepción, Chiquihuitlán de Benito Juárez, 
 La Concepción, Acolman, 
 La Concepción, Copanatoyac,

Nicaragua 

 La Concepción, Nicaragua, kommun i Masaya, 
 Cárdenas, Nicaragua, kommun i Rivas, 

Robotskapade Ekvatorialguineaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar